Jil Is Lucky, de son vrai nom Jil Bensénior, auteur-compositeur-interprète français.
 Bensé, de son vrai nom Julien Bensenior, auteur-compositeur-interprète français.